Licofrão de Cálcis — poeta helenístico, autor do poema Alexandra
 Licofrão (sofista) — poeta sofista da Grécia Antiga
 Licofrão de Corinto — filho do tirano Periandro
 Licofrão I de Feras — tirano de Feras, Tessália
 Licofrão II de Feras — tirano de Feras, Tessália

Desambiguações de antropônimos
Desambiguações de história